Академія образотворчих мистецтв () є вищим навчальним закладом, що готує фахівців мистецьких спеціальностей (дизайнерів, художників, графіків, скульпторів та ін.). Наприклад:
 Академія образотворчих мистецтв (Відень)
 Академія образотворчих мистецтв (Дюссельдорф)
 Академія образотворчих мистецтв (Краків)
 Академія образотворчих мистецтв (Мюнхен)
 Академія образотворчих мистецтв (Прага)

Див. також 
 Художні академії
 :Категорія:Художні академії

Академії